Osoby o tym nazwisku:
 Ainsley Harriott – brytyjski kucharz, prezenter telewizyjny, autor książek kucharskich
 Callum Harriott – gujański piłkarz